Het Nederlands kampioenschap dammen van 1951 telde 11 deelnemers. Het kampioenschap werd gewonnen door Reinier Cornelis Keller met 17 punten. Hij had een ruime voorsprong op de andere deelnemers. Dit was zijn elfde nationale titel.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1951